Copa del Rey 2010/11 byl již 107. ročník jedné z nejtradičnějších fotbalových soutěží světa, Španělského královského poháru Copa del Rey. Této slavné soutěže se zúčastnilo celkem 83 týmů ze čtyř nejvyšších lig Španělska. Započata byla 25. srpna 2010 a finálový zápas byl odehrán 20. dubna 2011.

Nejprve byla odehrána tři předkola mezi týmy nižších soutěží a postupně se přidávaly týmy ze soutěží vyšších. Dvacet klubů působících v Primera División vyslalo své zástupce až do čtvrtého kola, kam měly zajištěný postup. Soutěž se odehrávala bez větších překvapení, a tak do finále postoupili dva věhlasné kluby FC Barcelona a Real Madrid. Finálový zápas se odehrál na stadionu Mestalla 20. dubna 2011. Po normální hrací době skončil duel bez branek, tudíž muselo následovat prodloužení. V něm padl jediný gól, jehož střelcem byl portugalský útočník Cristiano Ronaldo. Jeho klub Real Madrid se tak mohl radovat ze zisku této cenné trofeje opět po dlouhých 18 letech. Pro Madridský klub to bylo již 18. vítězství ve Španělském národním poháru.

Týmy postupující z 3. předkola

Hlavní část soutěže

Pavouk Soutěže

Finále soutěže

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Copa del Rey
 Supercopa de España 2011
 Primera División 2010/11

Externí odkazy 
 

2010
Fotbal v Evropě v roce 2010
Fotbal v Evropě v roce 2011
Sport ve Španělsku v roce 2010
Sport ve Španělsku v roce 2011